Репман — фамилия.

 Репман, Альберт Христианович (1834—1917) — дворянин, действительный статский советник, домашний учитель Н. Е. Жуковского, директор отдела прикладной физики в Политехническом музее; у него была одна из первых в Москве водоэлектролечебниц; 
 Репман, Евгения Альбертовна (1870—1937) — дочь А. Х. Репман, основательница, совместно с Верой Федоровной Фёдоровой, и директор 1-й Московской кооперативной гимназии (Гимназии Е. А. Репман);
 Георгий Песков (1885—1977) — дочь А. Х. Репман, прозаик русской эмиграции;
 
 Репман, Эдуард Христианович (1829—1876) — владелец пансиона, размещавшегося в доме Е. И. Козицкой (этот пансион закончили Э. В. Готье-Дюфайе и , в последующем ставшие известными благотворителями);
 Репман, Эмилий Христианович (1833—1905) — преподаватель латинского языка во 2-й Московской гимназии;

См. также 
 Генеалогическая база Репман

Примечания